Ženská čtyřhra Tashkent Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do deblové soutěže bakuského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunsko-turecký pár Ioana Raluca Olaruová a İpek Soyluová, jehož členky nestartovaly společně. Olaruová se rozhodla zúčastnit paralelně hraného Wuhan Open. Spoluhráčkou Soyluové se stala ruská hráčka Irina Chromačovová, s níž skončila v semifinále na raketách Tímeji Babosové a Andreji Hlaváčkové.

Vítězem se stal nejvýše nasazený maďarsko-český pár Tímea Babosová a Andrea Hlaváčková, který ve finále zdolal turnajové dvojky Nao Hibinovou a Oxanu Kalašnikovovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly třetí společnou trofej. Babosová vybojovala čtrnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Hlaváčkovou to bylo dvacáté třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (vítězky)
  Nao Hibinová /  Oxana Kalašnikovová (finále)
  Kateryna Bondarenková /  Aleksandra Krunićová (semifinále)
  Irina Chromačovová /  İpek Soyluová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2017